«Генрих VI» — цикл из трёх пьес Уильяма Шекспира:
 Генрих VI, часть 1.
 Генрих VI, часть 2.
 Генрих VI, часть 3.